Als Waffenlauf werden verschiedene sportliche Wettkampfarten bezeichnet

 der Waffenlauf in der Antike (olympische Disziplin), siehe Hoplitodromos
 der Waffenlauf in der Schweiz Waffenlauf (Schweiz)

Waffenlauf bezeichnet auch
 den Lauf einer Schusswaffe, siehe Lauf (Schusswaffe)